Die Pekao Szczecin Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. September 2009 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Stettin